Velika nagrada Mehike 1964 je bila deseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 25. oktobra 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 65
| 2:09:50,32
| 2
| 9
|-
! 2
| 7
|  John Surtees
| Ferrari
| 65
| + 1:08,94
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 65
| + 1:09,63
| 3
| 4
|-
! 4
| 2
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 65
| + 1:21,86
| 5
| 3
|-
! 5
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 64
| Motor
| 1
| 2
|-
! 6
| 18
|  Pedro Rodríguez
| Ferrari
| 64
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 64
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 4
|  Richie Ginther
| BRM
| 64
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 10
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 63
| Motor
| 15
|  
|-
! 10
| 17
|  Moises Solana
| Lotus-Climax
| 63
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 63
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 12
| 11
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 61
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 13
| 23
|  Hap Sharp
| Brabham-BRM
| 60
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! 14
| 15
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 46
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! 15
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 44
| El. sistem
| 7
|  
|-
! 16
| 14
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 12
| Pregrevanje
| 17
|  
|-
! 17
| 22
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 11
| Črpalka za gorivo
| 13
|  
|-
! 18
| 16
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 9
| Vzmetenje
| 8
|  
|-
! 19
| 12
|  Trevor Taylor
| BRP-BRM
| 6
| Pregrevanje
| 18
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964